Лароквье́й () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Орийак-4. Округ коммуны — Орийак.

Код INSEE коммуны — 15095.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 95 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 13 км к северо-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 363 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 243 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 177 были экономически активными, 66 — неактивными (показатель активности — 72,8 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 177 активных работали 164 человека (93 мужчины и 71 женщина), безработных было 13 (4 мужчин и 9 женщин). Среди 66 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Парду (XII век). Памятник истории с 1988 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь